Cheonghak-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheonghak-dong, Incheon, stadsdel, 
 Cheonghak-dong, Busan, stadsdel,